Osoby o tym nazwisku:
 Balázs Lengyel – węgierski szermierz
 József Lengyel – węgierski prozaik i poeta
 Nándor Lengyel – węgierski trener piłkarski
 Roman Lengyel – czeski piłkarz